Adam Poniński (1732–1798) – książę, jeden z przywódców konfederacji radomskiej w 1767, marszałek sejmu rozbiorowego 1773–1775
 Adam Poniński (1758–1816) – książę, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej
 Alfred Poniński (1896–1968) – dyplomata i dziennikarz
 Ewa Konopacka z domu Ponińska (ur. 1926) – łączniczka w powstaniu warszawskim
 Franciszek Poniński (1676–1740 roku) – starosta kopanicki, stolnik poznański, dyplomata. 
 Henryk Poniński (1808–1888) – ziemianin, członek Centralizacji Poznańskiej
 Kalikst Poniński (1753–1817) – książę, generał, członek konfederacji targowickiej
 Maciej Poniński (XVIII w.) – starosta babimojski, stolnik wschowski